Clavering – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Clavering – wyspa u wybrzeży Grenlandii